Geografia:
Muntanyes:
Tossal del Puig: muntanya situada al municipi de Paüls (Baix Ebre)
Tossal del Puig: muntanya situada al municipi de Maldà (Urgell)
Tossal del Puig: muntanya situada al municipi de Cava (Alt Urgell)